az eszperantó nyelv eredeti neve
 Lingvo Internacia eszperantó nyelvű újság